Чернеччинська сільська об'єднана територіальна громада — об'єднана територіальна громада в Україні, в Новомосковському районі Дніпропетровської області. Адміністративний центр — село Чернеччина.

Площа — 307.75 кв.км, населення — 4672 осіб

Утворена 22 грудня 2019 року року шляхом об'єднання Чернеччинської, Гупалівської, Дмухайлівської та Заплавської сільських рад Магдалинівського району.

Населені пункти 
До складу громади входять 8 сіл: Чернеччина, Мусієнкове, Гупалівка, Дмухайлівка, Заплавка, Кременівка, Минівка та Краснопілля.

Джерела 

засновані в Україні 2019